Arbasch ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Arbasch (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow (russisch )
 Arbasch (Tatarstan), Dorf in der Republik Tatarstan (russisch )

Arbasch ist weiterhin:
 einen Begriff aus der jüdischen Hermeneutik, siehe Temura